República Zuliana o República de Zulia puede hacer referencia a:

 A la República Democrática de Zulia proclamada el 28 de enero de 1821, formalizando su independencia de España.
 A la República Zuliana proclamada en 1863, a raíz de la sublevación de Venancio Pulgar y Jorge Sutherland. Durante la Guerra Federal.
 A la República Zuliana proclamada en 1869, a raíz de la sublevación de Venancio Pulgar. Con motivo de la centralización aduanera de Zulia por parte de los caudillos azules.

Referencias